Zurück in die Zukunft bezeichnet:
 Zurück in die Zukunft, amerikanische Filmtrilogie von Robert Zemeckis
 Zurück in die Zukunft (Film), erster Teil der Trilogie (1985)
 Zurück in die Zukunft II, zweiter Teil der Trilogie (1989)
 Zurück in die Zukunft III, dritter Teil der Trilogie (1990)
 Zurück in die Zukunft (Zeichentrickserie), auf der Trilogie basierende amerikanische Zeichentrickserie (1991)
 Zurück in die Zukunft (Album), Album der Band Massive Töne
 Zurück in die Zukunft, Album der deutschen Sängerin LaFee